Fridman, o Frydman, è un cognome russo o tedesco che indica numerose personalità, tra le quali

 Aleksandr Aleksandrovič Fridman – cosmologo e matematico russo
 Gal Fridman – velista israeliano
 Max Fridman – personaggio dei fumetti creato da Vittorio Giardino
 Paulino Frydman – scacchista polacco naturalizzato argentino
 Serge Frydman – sceneggiatore francese
 Victor Fridman – compositore e musicista di jazz russo

indica inoltre:
 cratere Fridman, un cratere lunare

Pagine correlate
Friedman, cognome